Ithomi (griechisch Ιθώμη) ist der Name

 eines Bergs auf der Peloponnes, siehe Ithomi (Berg)
 eines Gemeindebezirks der thessalischen Gemeinde Mouzaki, siehe Ithomi (Mouzaki)
 eines Gemeindebezirks der peloponnesischen Gemeinde Messini, siehe Ithomi (Messini)

siehe auch Ithome